Coryneliaceae är en familj av svampar. Coryneliaceae ingår i ordningen Coryneliales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coryneliaceae